Кимасозеро:
 Кимасозеро — деревня в Муезерском районе Республики Карелия.
 Кимасозеро — озеро в Муезерском районе Республики Карелия.
 Кимасозеро — железнодорожная станция в Костомукшском городском округе на перегоне Разъезд 24 км — Костомукша-Товарная.